Директор экономии (также директор домоводства, экономии директор) — должности в Российской империи.

Казённая палата 
В 1775—1797 годах — чиновник казённой палаты; должность введена согласно «Учреждениям для управления губерний Всероссийской империи» 7 ноября 1775 года. Директор экономии входил в присутствия казённой палаты и должен был заменять возглавлявшего её вице-губернатора, когда тот занимал место губернатора. Павел I упразднил должность 31 декабря 1796 года.

Ратгауз 
В 1798—1802 существовала должность директора экономии — руководителя департамента в городском управлении (ратгаузе). Должность была введена в Санкт-Петербурге уставом от 12 сентября 1798 года, в Москве 17 января 1799
года, в других губернских городах по Уставу губернского города правления от 15 февраля 1801 года.

Губернский директор экономии относился к VI классу.

Примечания 

Должности Российской империи